Bourgeois steht für:
 Bourgeois, Familienname (zu Trägern siehe dort)
 bourgeois, französisch für (groß-)bürgerlich, auch als politischer Kampfbegriff, siehe Bourgeoisie
 (1543) Bourgeois, Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 Bourgeois-Fjord, Fjord auf Antarktika
 Bourgeois-Nunatakker, Gruppe von Nunatakkern auf Antarktika
 Cru Bourgeois, Kategorie qualitätsorientierter Weingüter in Bordeaux

Siehe auch:
 Lebourgeois
 Bourgeoisie
 Bourgeoys